ТРН — многозначная аббревиатура:
 ТРН — тиристорный регулятор напряжения
 ТРН — марка токоприемника электровоза
 ТрН — транспортная накладная
 ТРН — терминальная (стадия) ренальной недостаточности

См. также 
 ИТРН — интенсивная терапия и реанимация новорождённых
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей